Die ukrainische Dynamische-Pyramide-Meisterschaft 2017 war ein Billardturnier in der Disziplin Dynamische Pyramide, das vom 24. bis 27. August 2017 im BK Arena in Odessa stattfand.

Ukrainische Meisterin wurde Anastassija Kowaltschuk, die im Finale Sarjana Prytuljuk mit 5:2 besiegte. Den dritten Platz belegten Anna Herassymowa und Titelverteidigerin Marija Pudowkina, die im Halbfinale gegen Sarjana Prytuljuk verlor.

Bei den Herren setzte sich Andrij Kljestow im Endspiel gegen Bohdan Rybalko mit 6:2 durch. Anatolij Menjuk und Oleksandr Haschko kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war Jurij Smyrnow, der im Viertelfinale gegen Bohdan Rybalko ausschied.

Herrenturnier

Modus 
Die 57 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die 14 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2017
Billardveranstaltung 2017
Billardturnier in Odessa